Ženská čtyřhra Hungarian Ladies Open 2019 probíhala ve druhé polovině února 2019. Do deblové soutěže budapešťského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Georgina Garcíaová Pérezová a Fanny Stollárová, jehož členky nestartovaly společně. Garcíaová Pérezová nastoupila s Renatou Voráčovou, ale ve čtvrtfinále podlehly Blinkovové s Potapovovou. Spoluhráčkou Stollárové se stala Watsonová.

Vítězem se stal nenasazený ruský pár Jekatěrina Alexandrovová a Věra Zvonarevová, který ve finále zdolal maďarsko-britské turnajové trojky Fanny Stollárovou a Heather Watsonovou. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 4–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Alexandrovová vybojovala první deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Zvonarevovou to bylo deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Kirsten Flipkensová /  Johanna Larssonová (odstoupily)
  Irina-Camelia Beguová /  Galina Voskobojevová (semifinále)
  Fanny Stollárová /  Heather Watsonová (finále)
  Jessica Mooreová /  Alexandra Panovová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hungarian Grand Prix
WTA Tour 2019